Cipriano hace referencia a varios artículos:

Nombre 
 Cipriano (nombre)

Personas
Cipriano Aguirrezabal, ciclista;
Cipriano Barata, médico y político brasilero;
Cipriano Catriel, cacique mapuche;
Cipriano Folgueras Doiztúa, escultor español;
Cipriano Garijo, abogado y político español del s. XIX;
Cipriano Jaimes ,militar mexicano que participó en la Revolución mexicana;
Cipriano Mera, anarcosindicalista español que participó de forma destacada en la Guerra Civil Española;
Cipriano Nguema Mba, político;
Cipriano Palafox y Portocarrero, noble, político y militar español, Grande de España;
Cipriano Rodrigo Lavín, médico y psicólogo español;
Cipriano Rodríguez Monte,
Cipriano Segundo Montesino,
Cipriano Talavera y Patrón, cirujano y poeta argentino;

Santos 
 Cipriano de Cartago -Thaschus Cæcilius Cyprianus- (f.258), Obispo mártir y Padre de la Iglesia - Festividad: 16 de septiembre;
 Cipriano de Brescia (n/d), mártir de Brescia - Festividad: 11 de julio;
 Cipriano de Corinto (f.258), mártir de Corinto con Anetto, Crescente, Dionigi, Paolo y Quadrato - Festividad: 10 de marzo;
 Cipriano y Justina (f.354), mártir con Justina en Nicomedia - Festividad: 26 de septiembre;
 Felice y Cipriano (f.484), obispo y mártir con Felice en África - Festividad: 12 de octubre;
 Cipriano de Antigny  (siglo V), venerado en Antigny - Festividad: 14 de junio;
 Cipriano de Toulon  (f.549), obispo de Tolone - Festividad: 3 de octubre;
 Cipriano obispo  (f.582), obispo de Brescia - Festividad: 21 de abril;
 Cipriano de Genouillac  (f.586), abad - Festividad: 9 de diciembre;
 Cipriano de Calamizzi  (f.1190), abad - Festividad: 20 de noviembre;
 Cipriano de Moscú  (f.1406), obispo metropolitano, - Festividad: 16 de septiembre;
 Cipriano de Sudzal (f.1622), - Festividad: 23 de junio;
 Cipriano Michele Iwene Tansi (f.1964), beato - Festividad: 20 de enero;

Toponimia

Lugares en Argentina  
 Don Cipriano, ciudad en el Partido de Chascomús, Provincia de Buenos Aires;
 Estación Don Cipriano, en la ciudad homónima.

Lugares en España  
 San Cipriano de Rueda, localidad de la provincia de León;
 San Cipriano del Condado, localidad de la provincia de León;
 San Cipriano, localidad de la provincia de Vizcaya.